Ремандза́кко ():
 Ремандзакко — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.
 (27985) Ремандзакко — астероид.